

Sigle 
 Total Kjeldhal Nitrogen  – Azoto totale Kjeldahl

Musica 
 TKN – singolo del 2020 di Rosalía in collaborazione con Travis Scott

Codici 
 TKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tokunoshima (Giappone)
 tkn – codice ISO 639-3 della lingua toku-no-shima

Altro 
 TKN – targa automobilistica del distretto di Końskie (Polonia)